Aldeia do Bispo (Guarda) — freguesia no concelho da Guarda, distrito da Guarda, Portugal]
 Aldeia do Bispo (Penamacor) — freguesia no concelho de Penamacor, distrito de Castelo Branco, Portugal
 Aldeia do Bispo (Sabugal) — freguesia no concelho do Sabugal, distrito da Guarda, Portugal

Desambiguações de topônimos